L'édition 2018 du tournoi de tennis de Quito se déroule du 5 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roberto Carballés Baena remporte l'épreuve en simple, Nicolás Jarry et Hans Podlipnik-Castillo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Tennys Sandgren, de l'Argentin Nicolás Kicker, de l'Espagnol Tommy Robredo et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Stefano Travaglia, Peter Polansky, Alessandro Giannessi et Casper Ruud.

Pendant le tournoi 
Âgé de 18 ans, Corentin Moutet () fête sa première victoire sur le circuit ATP en battant au  Adrián Menéndez-Maceiras. Il enchaîne au  en éliminant la tête de série  Ivo Karlović (). L'Équatorien Roberto Quiroz () célèbre, lui aussi, son premier succès sur le circuit principal, à l'âge de 25 ans, en écartant pour son entrée en lice Yannick Hanfmann.

Le triple tenant du titre Víctor Estrella Burgos est éliminé au  par Gerald Melzer en 3 sets.

L'Espagnol Pablo Carreño Busta () est battu dès son entrée en lice par Andrej Martin, pourtant  et issu des qualifications.

Lauréats 
Issu des qualifications, Roberto Carballés Baena remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Albert Ramos-Viñolas.

En double, Nicolás Jarry et Hans Podlipnik-Castillo décrochent le titre en s'imposant en finale face à Austin Krajicek et Jackson Withrow. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Quito
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Quito
Sport en Équateur en 2018
Tennis en février 2018